BWN – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale del Brunei, Bandar Seri Begawan (Brunei)
 bwn – codice ISO 639-3 della lingua wunai bunu